Varcia är ett släkte av insekter. Varcia ingår i familjen Nogodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Varcia